Пётр Ники́тин:
 Никитин, Пётр Алексеевич (1890—1950) — основатель российской палеокарпологии.
 Никитин, Пётр Васильевич (1849—1916) — филолог, исследователь древнегреческой и византийской литературы.
 Никитин, Пётр Никитич (1856—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Псковской губернии.
 Никитин, Пётр Романович (1727—1784) — русский архитектор.
 Никитин, Пётр Федотович — русский генерал-майор